Daniel Zuloaga (1852-1921), céramiste et peintre espagnol
 Eusebio Zuloaga (1808-1898), armurier espagnol
 Plácido Zuloaga (1834-1910), sculpteur et métallurgiste espagnol